Aglae – genere di imenotteri della famiglia Apidae
 Aglaë –  variante francese del nome femminile italiano Aglaia

Acronimi
 Accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire – acceleratore di particelle espressamente dedicato all'analisi chimico-fisica di campioni archeologico, artistico e museale, ubicato nel Louvre